Зелёный Рог — название населённых пунктов:

Россия 
 Зелёный Рог — посёлок в Гордеевском районе Брянской области
 Зелёный Рог — деревня в Почепском районе Брянской области

Украина 
 Зелёный Рог — село в Жашковском районе Черкасской области